Chryselius ist der Familienname folgender Personen:

 Jakob Chryselius (1483–1552), deutscher Humanist und Geistlicher, Professor in Köln, siehe Jakobus Greselius
 Johann Wilhelm Chryselius (1744–1793), deutscher Architekt